Bekauri ist der Familienname von

 Lascha Bekauri (* 2000), georgischer Judoka
 Mikheil Bekauri (* 1992),  georgischer Biathlet